Scarano lautet der Nachname folgender Personen:

 Greta Scarano (* 1986), italienische Schauspielerin
 Nunzio Scarano (* 1952), italienischer katholischer Prälat